Страница содержит неполный список ракетных двигателей, используемых для орбитальных полётов.

Характеристики двигателей 

Условные обозначения: [в разработке] — [действующий] — [разработка или производство прекращено]

См. также 
 Сравнение ракет-носителей среднего класса
 :en:Comparison of orbital launchers families
 :en:Comparison of orbital spacecraft
 :en:Comparison of space station cargo vehicles
 :en:Comparison of solid-fuelled orbital launch systems
 :en:List of space launch system designs
 Список ракет-носителей

Примечания

Ссылки 

Ракетные двигатели